Fourier steht für:

 eine militärische Funktion bzw. Dienstgrad, siehe Fourier (Militär)

Fourier ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Fourier (1772–1837), französischer Gesellschaftstheoretiker
 Joseph Fourier  (1768–1830), französischer Mathematiker und Physiker
 Pierre Fourier (1565–1640), Gründer des weiblichen Lehrordens Congrégation Notre-Dame
 Stefan Fourier (* 1949), deutscher Physiker, Unternehmer und Unternehmensberater sowie Autor

Benannt nach Joseph Fourier:

 Fourier (Mondkrater)
 (10101) Fourier, ein Asteroid
 Fourier-Analysis
 Fourierreihe
 Fourier-Transformation
 Île Fourier, Insel vor der Küste des Adélielands, Antarktika

Siehe auch: